Александр Иванович Балин:
 Балин, Александр Иванович (1890—1937) — русский советский поэт.
 Балин, Александр Иванович (настоящее имя — Альфред, 1925—1988) — русский советский поэт.
 Примечания